Algebra bezeichnet

 Algebra, ein Teilgebiet der Mathematik
 Algebra über einem kommutativen Ring, im mathematischen Teilgebiet der Algebra eine spezielle mathematische Struktur über einem Ring
 Algebra über einem Körper, im mathematischen Teilgebiet der Algebra eine spezielle mathematische Struktur über einem Körper
 Algebra (Mengensystem), im mathematischen Teilgebiet der Maßtheorie ein spezielles Mengensystem
 das Werk Hisab al-dschabr wa-l-muqabala von al-Chwarizmī